Filip den ädelmodige (tyska Philipp der Grossmütige), Filip av Hessen, född 13 november 1504, död 31 mars 1567, var regerande lantgreve av Hessen från 1509.

Biografi
Filip efterträdde 1509 sin far Vilhelm II av Hessen under sin mor Anna av Mecklenburg-Schwerins förmyndarskap och övertog själv regeringen 1518. 

I förening med kurfurstarna av Trier och Pfalz besegrade han 1523 Franz von Sickingen. 1525 tog han del i bondekrigets undertryckande. 

Redan 1524 förklarade han sig för reformationen och införde den 1526 i Hessen. Samma år avslöt han Torgau-skyddsförbundet med kurfursten Johan av Sachsen. 1527 grundlade han i Marburg det första evangeliska universitetet och föranstaltade där 1529 religionssamtalet mellan den tyska och den schweiziska reformationens anhängare. I riksdagsförhandlingarna i Speyer (1529) och Augsburg (1530) tog han verksam del. 1530 bildade han det schmalkaldiska förbundet mellan protestantiska riksständer. Efter protestanternas nederlag i Mühlberg 1547 underkastade han sig kejsar Karl V, som trolöst lät kvarhålla honom i fängelse, till dess Filips måg, kurfursten Moritz av Sachsen, i Passaufördraget (1552) tvang kejsaren att sätta honom på fri fot. Efter sin återkomst sände Filip hjälptrupper till de franska hugenotterna. Han dog 1567 efter att ha delat sina stater mellan sina fyra söner. 

Filip var en ivrig anhängare av reformationen. Han levde också ett utsvävande liv som beskrivs av  Martin Luther som ett liv i ett konstant tillstånd av äktenskapsbrott och otukt (Luther citerar i en av sina skrifter Filip egna ord "Jag har levt oavbrutet i otukt och äktenskapsbrott"). Ett egendomligt förhållande i hans privatliv var att han levde i tvegifte. Med sin gemål Kristinas (död 1549) samtycke och med Luthers och Melanchthons gillande lät han nämligen 1540 sammanviga sig med Margareta von der Saale, utan att hans förra äktenskap blivit upplöst.

Familj 
Han ingick sitt första äktenskap 1523 med Kristina av Sachsen, dotter till hertig Georg av Sachsen.

Barn:
 Agnes av Hessen, född 1527, gift 1540 med Moritz, kurfurste av Sachsen.
 Anna av Hessen, född 1529, död 1569. gift med Wolfgang av Pfalz-Zweibrücken
 Wilhelm IV av Hessen-Kassel, född 1532, död 1592.
 Barbara av Hessen, född 1536, död 1597.
 Ludvig IV av Hessen-Marburg, 1537, död 1604.
 Elisabeth av Hessen, född 1539, död 1582.
 Filip II av Hessen-Rheinfels, född 1541, död 1583.
 Kristina av Hessen, född 1543, död 1604, gm Adolf av Holstein-Gottorp.
 Georg I av Hessen-Darmstadt, född 1547, död 1569.

Han ingick sitt andra bigamiska äktenskap 1540 med Margareta von der Saale. Barnen i det här äktenskap fick titeln greve/grevinna av Diez.

Barn:
 Philipp (1541-1569)
 Hermann (1542-1568)
 Christoph Ernst (1543-1603)
 Margaret (1544-1608)
 Albrecht (1546-1569)
 Philipp Conrad (1547-1569)
 Moritz (1553-1575)
 Ernst (1554-1570)
 Anna (1557-1558)

Vid hans död delades Hessen upp mellan av de fyra sönerna i det första äktenskapet och blev då lantgreveskapen Hessen-Kassel, Hessen-Marburg, Hessen-Rheinfels och Hessen-Darmstadt.

Källor

Noter

Externa länkar 

Tyska furstar
Huset Hessen-Kassel
Födda 1504
Avlidna 1567
Män
Ugglan